Johnsonovo telo je v geometriji strogo konveksni polieder, katerega je vsaka ploskev pravilni mnogokotnik, a ni uniformni, kot so recimo Platonsko telo, Arhimedsko telo, prizma ali antiprizma. Leta 1966 je Norman Johnson objavil seznam, ki je vključeval vseh 92 teles z navedenimi lastnostmi, dal jim je pa tudi imena in številke. Ni dokazal, da je 92 zares končno število. Leta 1969 je Victor Zalgaller dokazal, da je Johnsov seznam popoln.

Spodnja tabela je popolni seznam v stolpcih. Ostali poliedri se lahko konstruirajo tako, da imajo približno pravilne ploskve in se pogovorno imenujejo skoraj Johnsova telesa. V tem seznamu se jih ne upošteva.

Legenda:

 Jn – Številka Johnsovega telesa
 Mreža – Sploščena (neprepognjena) slika
 O – Število oglišč
 R – Število robov
 P – Skupno število ploskev
 P3-P10 – Število ploskev (šteto od strani)

Sklici 

 Norman W. Johnson, "Convex Solids with Regular Faces", Canadian Journal of Mathematics, 18, 1966, pages 169–200. Contains the original enumeration of the 92 solids and the conjecture that there are no others.
   The first proof that there are only 92 Johnson solids.

Zunanje povezave 

 Sylvain Gagnon, "Conveksni poliedri s pravilnimi ploskvami [ne deluje več]", Structural Topology, No. 6, 1982, 83-95.
 Johnsonova telesa od Georgea W. Harta.
 Slike vseh 92 teles, po kategorijah na eni strani
 
 VRML modeli Johnsovih teles od Jima McNeilla
 VRML modeli Johnsovih teles od Vladimirja Bulatova

Matematični seznami
Johnsonova telesa